Romániai települések neve
 Baresd, Hunyad megye, Branyicska község
 Baresd, Hunyad megye, Őraljaboldogfalva község